LBR (Leg to Body Ratio) – negli uomini, proporzionalità tra gambe e corpo

 lbr – codice ISO 639-3 della lingua lohorung